Kavya (Sanskrit  „weise“ bzw.   „poetisch“) bezeichnet:

 Kāvya, eine Form höfischer Sanskrit-Dichtung des 1. bis 7. Jahrhunderts
 im Hinduismus ein Opfer für die Vorfahren, siehe Havya
 ein weiblicher Vorname in Indien, siehe Kavya (Vorname)

in der indischen Mythologie:
 Kavya (Gottheit), eine Klasse Gottheiten
 Kavya (Pitri), eine Klasse von Pitris
 ein Patronym des Sehers Ushanas, einer der sieben Rishis des vierten Manvantara, der mit der Planetengottheit Shukra identifiziert wurde